L'Emmerdeur peut désigner :
 L'Emmerdeur (1973), film franco-italien réalisé par Édouard Molinaro
 L'Emmerdeur (2008), film français réalisé par Francis Veber, remake du premier film

Voir aussi